Krumbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Krumbach (1911–1992), deutscher NS-Täter
 Franz Krumbach (1822–1876), deutscher Jurist und bayerischer Politiker
 Gerhard Krumbach (1895–1955), deutscher Seismologe
 Horst Krumbach (* 1964), deutscher Sozialunternehmer
 Karl Gerd Krumbach (1926–2015), deutscher Hochschuldozent und Numismatiker
 Reinhard Krumbach (1902–1968), deutscher Feuerwerker
 Thilo Krumbach (1874–1949), deutscher Zoologe
 Walter Krumbach (1917–1985), deutscher Autor von Kinderbüchern, Kinderliedern, Puppenspielen und Comics
 Wilhelm Krumbach (1937–2005), deutscher Cembalist, Organist, Musikwissenschaftler und Rundfunkautor

Krumbach ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden:
 Krumbach (Schwaben), Stadt im Landkreis Günzburg, Bayern
 Krumbach (Niederösterreich), Marktgemeinde in Niederösterreich
 Krumbach (Vorarlberg), Gemeinde in Vorarlberg

Gemeindeteile

in Baden-Württemberg:
 Krumbach (Bad Saulgau), Weiler im Stadtteil Braunenweiler von Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Krumbach (Illmensee), Weiler der Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen
 Krumbach (Kißlegg), Weiler der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg
 Krumbach (Limbach), Gemeindeteil und Dorf von Limbach, Neckar-Odenwald-Kreis
 Krumbach (Sauldorf), Gemeindeteil und Dorf von Sauldorf, Landkreis Sigmaringen
 Krumbach (Tettnang), Weiler im Stadtteil Tannau von Tettnang, Bodenseekreis

in Bayern:
 Krumbach (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg
 Krumbach (Burgebrach), Weiler des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg
 Krumbach (Halsbach), Einöde der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting
 Krumbach (Hohenpolding), Weiler der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding
 Krumbach (Kirchroth), Dorf der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen
 Krumbach (Schwandorf), Weiler der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf
 Krumbach (Seßlach), Dorf der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg

in Hessen:
 Krumbach (Biebertal), Ortsteil der Gemeinde Biebertal, Landkreis Gießen
 Krumbach (Fürth im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Fürth, Kreis Bergstraße

in Rheinland-Pfalz:
 Krumbach (Asbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied

in Sachsen:
 Krumbach (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen

in Österreich:
 Krumbach (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Krumbach (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft der Gemeinde Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Krumbach (Gemeinde Eibiswald), Katastralgemeinde der Altgemeinde Sankt Oswald ob Eibiswald, heute zu Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

in der Schweiz:
 Krumbach (Geuensee), Weiler der Ortschaft Geuensee, Kanton Luzern

in Polen:
 Krumbach, historischer deutscher Name von Krempachy, Landgemeinde Novy Targ, Powiat Nowotarski, Woiwodschaft Kleinpolen

Baulichkeiten:
 Schloss Krumbach, in Krumbach, Niederösterreich
 Schloss Krumbach (Schwaben), in Krumbach, Schwaben

Gewässer

in Baden-Württemberg:
 Krumbach oder Krummbach (Ablach), linker Zufluss der Ablach bei Unterbichtlingen, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen
 Krumbach (Andelsbach), linker Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) bei Gumpenhof, Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen
 Krumbach (Bierstetter Bach), linker Zufluss des Bierstetter Bachs (zur Kanzach) bei Dürnau, Landkreis Biberach
 Krumbach (Bollenbach), linker Zufluss des Bollenbachs bei Schletterholz, Stadt Tettnang, Bodenseekreis
 Krumbach (Brettenbach), rechter Zufluss des Brettenbachs (zur Elz, zum Oberrhein) vor Emmendingen, Landkreis Emmendingen
 Krumbach (Gauangelbach), linker Zufluss des Gauangelbachs bei Schatthausen, Stadt Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis
 Krumbach (Rechenberger Rot), linker Zufluss der Rechenberger Rot bei Jagstzell, Ostalbkreis

in Bayern:
 Krumbach (Faule Ache), rechter Zufluss der Faulen Ache (zur Vils, zum Lech) bei Kappel, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu
 Krumbach (Frauenreuther Bach), rechter Oberlauf des Frauenreuther Bachs (zur Wondreb) bis Dippersreuth, Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth
 Krumbach (Hüttenbach), rechter Oberlauf des Hüttenbachs (zur Naab) nach der Kadermühle, Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf
 Krumbach (Kammel), auch Krumbächle, linker Zufluss der Kammel in Krumbach (Schwaben), Landkreis Günzburg
 Krumbach (Kleine Roth), rechter Auenzufluss der Kleinen Roth (zur Roth) bei Tannenhärtle, Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Krumbach (Main), auch Altach, rechter Zufluss des Mains in Zeil am Main, Landkreis Haßberge
 Krumbach oder Mördersbrunnenbach, linker Zufluss der Mittleren Ebrach bei Krumbach, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg
 Krumbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Kessel) bei Donaumünster, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries
 Krumbach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zur Itz) bei Seßlach, Landkreis Coburg
 Krumbach (Vils), linker Zufluss der Vils (zur Naab) bei Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Krumbach (Wertach), linker Zufluss der Wertach im Bingstetter See bei Frankenhofen, Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

in Brandenburg:
 Krumbach (Stepenitz), rechter Zufluss der Stepenitz (zur Elbe) vor Putlitz, Landkreis Prignitz

in Hessen:
 Krumbach (Vers), Zufluss der Vers in Kirchvers, Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Krumbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz in Fürth im Odenwald, Kreis Bergstraße

in Nordrhein-Westfalen:
 Krumbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs in Schwarzbach, Stadt Ratingen, Landkreis Mettmann

in Rheinland-Pfalz:
 Krumbach (Eckbach), rechter Zufluss des Eckbachs bei Kleinkarlbach, Landkreis Bad Dürkheim
 Krumbach (Mehrbach), rechter Zufluss des Mehrbachs bei der Kapaunsmühle, Ortsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied
 Krumbach (Trierbach), linker Zufluss des Trierbachs bei Zermüllen, Ortsgemeinde Kelberg, Landkreis Vulkaneifel

in Österreich:
 Krumbach (Argenbach), linker Oberlauf des Argenbachs bei Damüls, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Krumbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (zur Drau) bei Zweibach, Katastralgemeinde Rothwein, Gemeinde Aibl, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, an der Grenze nach Slowenien
 Krumbach (Halbach), linker Zufluss des Halbachs (zur Gölsen) bei Halbachgscheid, Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Krumbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Warth, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Krumbach (Villgratenbach), rechter Zufluss des hier Stallerbach genannten Villgratenbachs nach Unterstalleralm, Gemeinde Innervillgraten, Bezirk Lienz, Tirol
 Krumbach (Weiße Walster), linker Zufluss der Weißen Walster (zur Walster) vom Krumbachsattel bei Walstern, Stadtgemeinde Mariazell, Steiermark
 Krumbach (Zellenbach), Zufluss des Zellenbachs (zur Schwarza) im Ortsteil Krumbach, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Krumbach, sonstiges:
 Mineralwasser-Marke der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach

Siehe auch:
 Chrummbach
 Crumbach
 Grumbach
 Krombach
 Krumbacher Weiher
 Krumbek
 Krummbach